Bahdanowitsch (weißrussisch Багдановіч) ist der Familienname folgender Personen:

 Aljaksandr Bahdanowitsch (* 1982), weißrussischer Kanute
 Andrej Bahdanowitsch (* 1987), weißrussischer Kanute
 Hanna Bahdanowitsch (* 1983), weißrussische Leichtathletin
 Maksim Bahdanowitsch (1891–1917), weißrussischer Dichter, Schriftsteller, Übersetzer und Publizist

Siehe auch:
 Bogdanowitsch
 Bohdanowicz